Sierra Palomera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sierra Palomera (ås), Valencia, Província de València, 
 Sierra Palomera (bergskedja), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar